Зашков — название населённых пунктов на Украине:

 Зашков — село в Львовском районе Львовской области.
 Зашков — село в Золочевском районе Львовской области.